

Onroerende zaken 
(tenzij anders vermeld: in Nederland)
 Heerlijkheid Engelenburg, een heerlijkheid in Herwijnen, in de provincie Gelderland
 Engelenburg (Herwijnen), een middeleeuws slot in deze heerlijkheid, gesloopt in 1817
 Engelenburg (Hierden), een monumentale boerderij uit 1862 in Hierden
 Engelenburg (Den Haag), een 16e-eeuwse voormalige buitenplaats in Den Haag
 Engelenburg (Middelburg), een monumentaal woonhuis in Middelburg
 Engelenburg (Haarlem), straat, buurt en hoogbouwcomplex in Haarlem
 Stichting Engelenberg, het voormalig stadsziekenhuis in Kampen
 Engelenburg (Veenendaal), een buurt in Veenendaal
 Groot Engelenburg (Doorn), een buitenplaats in Doorn
 Engelenburg (Dordrecht), een rondeel (vestingwerk) in Dordrecht
 Engelenburg (Klaten), een fort op Midden Java (toenmalig Nederlands Indië)

Brummen 
 Kasteel Groot Engelenburg, een buitenplaats en landgoed
 Engelenburg Golf & Country Club, een golfclub met baan op dit landgoed
 Kasteel Engelenburg, een hotel in het kasteel
 Klein Engelenburg, een landhuis

Personen

Achternaam Engelenburg 
 Christiaan Engelenberg, Nederlandse politicus
 Frans Thomas Vredenrijk Engelenburg, burgemeester van Groesbeek
 Frans Vredenrijk Engelenburg jr. ( 1863 – 1938), Zuid-Afrikaans journalist, redacteur en wetenschapper
 Gert van Engelenburg, rockmusicus
 Jan van Engelenburg, militair, bankier
 Jean Jacques Engelenburg (1880-1956), Nederlands burgemeester van Sleen, Zweeloo en Anloo
 Lambertus Cornelis van Engelenburg, bankier
 Lucas Engelenburg, burgemeester van Zuidwolde en Sleen
 Miek Engelenburg (Anna Maria Dorothea Emily Engelenburg), Nederlands pianiste
 René van Engelenburg, kunstenaar en ontwerper

Heren van de heerlijkheid Engelenburg (Herwijnen) 
 Bicker (geslacht)
 Andries Bicker (1586-1652), koopman en bewindhebber van de VOC
 Gerard Andriesz Bicker (1622 - 1666)
 Jacob Bicker (1588-1647), directeur van de Oostzeevaart

Verbonden met Engelenburg (Brummen) 
 Van der Capellen, de familie die gedurende meer dan een eeuw eigenaar was van Kasteel Groot Engelenburg
 Van der Heyden (geslacht), bezitters van Kasteel Groot Engelenburg
 Alexander Schimmelpenninck van der Oyen, heer van Engelenburg
 Christina de Graeff (1609–1679), vrouwe van Engelenburg
 Pieter Dircksz Graeff (1573-1645), vroedschapslid van Amsterdam, heer van Engelenburg
 Schelto van Citters, bewoner en eigenaar, politicus en bestuurder

Diversen 
 Van Engelenburg Theaterproducties, een theaterproducent 
 Engelenburcht, een monument in Rome, ook wel Engelenburg genoemd
 De Jan van Engelenburg, een reddingsvaartuig uit de Johannes Frederik (boot)-klasse 
 Nijmeegsche Bankvereeniging Van Engelenburg & Schippers, een voormalige Nederlandse bank

Zie ook 
 Engelenbrug, een brug in Rome
Engelenburcht, een monument in Rome
Engelenburgerbrug, een brug in Dordrecht
Castel Sant'Angelo (Italiaans voor Engelenburcht; doorverwijspagina)